Кучинский (Кучинская) или Кучиньский () — польская фамилия.

Известные носители 
 
 Кучинский, Алексей Степанович (1892—1937) — ректор Белорусского государственного университета, профессор.
 Кучинский, Архип Фёдорович (1867—после 1917) — член III Государственной думы от Минской губернии, крестьянин.
 Кучинский, Валерий Александрович (1947—2016) — советский и белорусский оперный и эстрадный певец.
 
 Кучинский, Дмитрий Александрович (1898—1938) — начальник Военной академии Генштаба РККА, комдив.
 Кучинский, Константин Алексеевич (род. 1998) — белорусский футболист, защитник.
 Кучинский, Максим Витальевич (род. 1988) — украинский футболист, вратарь
 
 
 Кучински, Педро Пабло (род. 1938) — президент Перу (2016—2018).
 Кучиньский, Роберт (род. 1966) — польский шахматист, гроссмейстер (1993).
 Кучинский, Роберт Рене (1876—1947) — немецкий экономист, статистик и демограф.
 Кучинский, Станислав Доминикович (1862 — ?) — русский архитектор.
 Кучиньский, Стефан Мария (1904—1985) — польский историк-медиевист.
 Кучинский, Юрген (1904—1997) — немецкий экономист и историк, советский разведчик.

Кучинская 
 Кучинская, Екатерина Анатольевна (род. 1986) — белорусская футболистка.
 Кучинская, Наталья Александровна (род. 1949) — советская гимнастка.
 Кучинская, Урсула (более известна как Рут Вернер; 1907—2000) — немецкая коммунистка, разведчица.

См. также 
 Кучин